Fritton – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Fritton and St Olaves – civil parish w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Fritton – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Fritton – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)